Gama (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Cundinamarca
 Gama (modelauto's), was een Duitse fabrikant van modelauto's
 Gama (Brasilia), een district van het Braziliaans Federaal District

Zie ook
 Gamma (doorverwijspagina)